Верхнее Кювиканда — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км². Располагается на высоте 69,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно на три километра вытянуто с запада на восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Через озеро течёт река Кювиканда, впадающая в Белое море.

В озере расположено не менее семи безымянных островов различной площади.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000002750.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Карельского побережья
Озёра Лоухского района